Osoby o tym nazwisku:
 Abdulkarim Fardan – bahrajński piłkarz
 Hamad al-Fardan – bahrajński kierowca wyścigowy